— японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, работавший в обсерватории Нихондайра.

В 1978 году он стал одним из первых астрономов-любителей, самостоятельно открывшим малую планету, причём в более чем пятидесятилетнем возрасте. Он назвал её в честь своей дочери Мидзухо. Данное событие вызвало резкое увеличения числа астрономов-любителей в Японии, многие из которых тоже смогли стать первооткрывателями астероидов. В течение последующих 10 лет японскими астрономами-любителями было открыто 160 новых астероидов.

Такэси Урата являлся одним из самых успешных первооткрывателей астероидов, за время своих наблюдений, начиная с 1978 года, им, совместно с другими японскими астрономами, было открыто в общей сложности 629 астероидов. Помимо астероидов в списке его открытий имеется и одна периодическая комета , которую он открыл совместно с Цунэо Ниидзимой в 1986 году. Он также внёс свой вклад в публикации различных статей в научных журналах и в области космических исследований. Являлся редактором «Японской эфемериды малых планет».

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Хироси, Мори
 Кадзуро Ватанабэ
 Масанори Хирасава

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет